A 2009-es svéd bajnokság az Allsvenskan 85. szezonja. A bajnokságban 16 csapat vesz részt, az előző szezon első 13 helyezettje, valamint három feljutó a másodosztályból. A címvédő a Kalmar FF.

Résztvevők

Stadionok, vezetőedzők

A bajnokság végeredménye

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

2009. november 1. szerint.

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

Allsvenskan szezonok
Sved 1